Filip av Makedonien kan syfta på

 Filip I av Makedonien (regerade enligt traditionen på 600-talet f.Kr.)
 Filip II av Makedonien (382–336 f.Kr.)
 Filip III av Makedonien (359–317 f.Kr.)
 Filip IV av Makedonien (död omkring 297 f.Kr.)
 Filip V av Makedonien (239–179 f.Kr.)